Abdelhak Ben Salah (1990-), handballeur tunisien ;
 Ahmed Ben Salah (1926-2020), homme politique et syndicaliste tunisien ;
 Hafed Ben Salah (1956-), footballeur tunisien ;
 Hafedh Ben Salah (1950-), homme politique tunisien ;
 Ittihad Riadi Fkih Ben Salah, club de football marocain basé à Fkih Ben Salah ;
 Midani Ben Salah (1929-2006), poète et homme de lettres tunisien ;
 Mahmoud Ben Salah (1988-), footballeur tunisien ;
 Nordin Ben Salah (1972-2004), boxeur et kick boxeur néerlandais ;
 Oumar Ben Salah (1964-), footballeur ivoirien ;
 Rafik Ben Salah (1948-), enseignant et écrivain de nationalités tunisienne et suisse ;
 Tabrizi Ben Salah (1942-), professeur de droit public à la faculté de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, auteur de plusieurs ouvrages ;

 Abdelkader Bensalah (1941-2021), homme politique algérien ;
 Djamel Bensalah (1976-), réalisateur, producteur et scénariste franco-algérien ;
Ghali Bensalah (1974-), footballeur algérien ;
 Mouloud Bensalah (1966-), raseteur français ;
 Miriem Bensaleh-Chaqroun (1962-), femme d'affaires marocaine et ex-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc.